Alberto VII, O Belo, (Wismar, 25 de julho de 1486 – Schwerin, 7 de janeiro de 1547) foi um Duque de Meclemburgo-Güstrow. Era filho de Magno II, Duque de Meclemburgo, e sua esposa Sofia da Pomerânia-Estetino. Ele reclamou tronos escandinavos, com base na linhagem real da Casa de Meclemburgo.

No decorrer da chamada Guerra do Conde, a Cidade Livre de Lübeck envolveu o Duque Alberto em sua aliança com vários partidos e lhe ofereceu a coroa dinamarquesa. O rei Cristiano III da Dinamarca, no entanto, conseguiu manter seu reinado: Cristóvão, Conde de Oldemburgo, e o Duque Alberto foram sitiados em Copenhaga, entre 1535 e 1536, até que se renderam.

Casamento e descendência 
Em 17 de janeiro de 1524, ele casou-se com Ana de Brandemburgo, filha de Joaquim I, Eleitor de Brandemburgo. Eles tiveram os seguintes filhos:

 Magno de Meclemburgo (nasceu e morreu em 19 de novembro de 1524)
 João Alberto I, Duque de Meclemburgo-Güstrow (23 de dezembro de 1525 – 12 de fevereiro de 1576)
 Ulrico III, Duque de Meclemburgo (21 de abril de 1528 – 14 de Março de 1603)
 Jorge de Meclemburgo (22 de fevereiro de 1529 – 20 de julho de 1552)
 Ana de Meclemburgo (14 de outubro de 1533 – 4 de julho de 1602), casou-se com Gotardo Kettler, Duque de Curlândia e Semigália , e teve descendência.
 Luís de Meclemburgo (1535-1535)
 João de Meclemburgo (1536-1536)
 Cristóvão, Duque de Meclemburgo-Gadebusch (30 de junho de 1537 – 4 de Março de 1592), casou-se, em 1573, com a Princesa Doroteia da Dinamarca(1528 – 11 de novembro de 1575), filha do rei Frederico I da Dinamarca, e, em 14 de Maio de 1581, com a Princesa Isabel da Suécia (5 de abril de 1549 – 20 de novembro de 1597)
 Sofia de Meclemburgo (10 de abril de 1538 – 1538)
 Carlos I, Duque de Meclemburgo-Güstrow e Schwerin (28 de setembro de 1540 – 22 de julho de 1610)

Ascendência 

Nascidos em 1486
Mortos em 1547
Casa de Meclemburgo-Güstrow
Alberto 07